Kasseler Hütte (Rieserfernergruppe) - berghut in Zuid-Tirol, Italië
Kasseler Hütte (Zillertaler Alpen) - berghut in Noord-Tirol, Oostenrijk